Plusieurs châteaux de Newark existent au Royaume-Uni :
 En Angleterre 
 le château de Newark à Newark-on-Trent dans le Nottinghamshire ;

 En Écosse 
 le château de Newark dans le Fife ;
 le château de Newark dans l'Inverclyde ;
 le château de Newark dans les Scottish Borders.